Вилассар-де-Мар (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 4,01 км². Население — 19574 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimonio histórico-artístico de Vilassar de Mar

Муниципалитеты Барселоны